L'Inspecteur Spirou est une série de jeux dessinée publiée dans le journal Spirou du  au  par André-Paul Duchâteau (sous le pseudo de Vasseur) et Christian Denayer. Il s'agit d'un jeux d'énigme policière.

Historique

Épisodes

Source 
Inspecteur Spirou sur la piste sur le site BDoubliees.com

Rubrique du journal Spirou